Абулхайр (1693—1748) — казахський хан.
 Абулхайр (1412—1468) — узбецький хан.